Concord Orchestra (, произносится «конко́рд óркестра») — российский симфонический оркестр, особенностью которого является объединение музыки и танца в единое пространство.

«Concord Orchestra» выпустил семь собственные авторских программ:

— симфоническое рок-шоу «Рождение мира»;

— симфонические рок-хиты «Восстание машин»;

— симфонические рок-хиты «Властелин тьмы»;

— симфонические рок-хиты «Крылья грифона»;

— «Симфонические рок-хиты» (более 60 популярных хитов «легенд рока»: Metallica, Linkin Park, Rammstein, Scorpions, The Beatles, Led Zeppelin, Nirvana, Aerosmith, Depeche Mode, Queen, Bon Jovi, Muse, AC/DC и др.);

— «Танго страсти Астора Пьяцоллы» (популярные произведения танго: «Oblivion», «Adios Nonino», «Libertango», концерты из цикла «Времена года в Буэнос-Айресе». Постановщик шоу — аргентинский хореограф Silvio GRAND);

— «Белоснежный бал Иоганна Штрауса». В программе участвуют бальные танцоры.

Оркестр сотрудничает с дирижёрами: Роман Леонтьев, Фабио Пирола, Мишель Легран.

Помимо своих авторских проектов, оркестр сотрудничает с различными исполнителями, среди которых французский композитор Мишель Легран, британский рок-музыкант Кен Хенсли, бельгийский гитарист Франсис Гойя, итальянский певец Рикардо Фольи.

В 2016 году «Concord Orchestra» объехал 34 российских города с программой «Симфонические рок-хиты». Продолжением программы стали «Симфонические рок-хиты. Вторая часть», которые в 2017 году увидели уже в 43 городах. Оркестр ежегодно выступает в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и в Государственном Кремлёвском Дворце в Москве.

В 2018 году «Concord Orchestra» провёл тур «Симфонические рок-хиты. Крылья Грифона» в 55 городах России. Образом этого рок-шоу является грифон — мистическое существо, которое властвует над стихиями и исполняет желания. В поддержку тура был снят первый официальный видеоклип «Крылья Грифона»  — кавер версия песни Sonne немецкой рок группы Rammstein.

В 2019 году «Concord Orchestra» провёл тур «Симфонические рок-хиты. Властелин тьмы» в 108 городах России, Германии, Латвии, Белоруссии, Казахстана. В идею шоу положена эпичная схватка сил Добра и Зла. Музыканты оркестра должны предотвратить рождение зла на планете и вернуть музыку своим зрителям.  В поддержку тура был снят второй официальный видеоклип «Властелин тьмы» — кавер версия песни Aerials рок группы System of a down.

В 2021-2022 годах «Concord Orchestra» проводит по городам России программу «Симфонические рок-хиты» Восстание машин.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт CONCORD ORCHESTRA
 
 Интервью для телеканала "Санкт-Петербург" в программе "Утро в Петербурге" https://tvspb.ru/programs/stories/516810/ 
 Статья в журнале Собака.ру  https://www.sobaka.ru/entertainment/music/62469 
 Сюжет о новом клипе у блогера Hellscream Academy https://www.youtube.com/watch?v=EGcOi6zenOk&t=17s 
 Выпуск на канале ROCK NEWS https://www.youtube.com/watch?v=jvGmUJ317vY 
 Сюжет о выступлении на Дне города Южно-Сахалинска https://www.youtube.com/watch?v=MqJ8LfqNGTE 
 Сюжет на новостном портале г. Волгодонска http://volgvest.ru/2022/04/19/tantsuyushhiy-simfonicheskiy-orkestr-s-shou-simfonicheskie-rok-hityi/ 
 Публикация на портале А42 https://afisha.a42.ru/kem/event/vosstanie-masin-v-novom-sou-concord-orchestra 
 Статья на сайте Информационного агентства Кабардино-Балкарской республики https://kbrria.ru/kultura/PervyyvmiretantsuyushchiySimfonicheskiyorkestrCONCORDORCHESTRAvystupitvNalchike?back_url_admin=/bitrix/admin/iblock_element_admin.php?IBLOCK_ID=1&type=news&lang=ru&find_section_section=-1 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2016 году
Музыкальные коллективы Санкт-Петербурга
Оркестры России